Gaertner o Gärtner és un cognom alemany que siginifica "jardiner"

 Karl Friedrich von Gaertner (1772-1850), botànic alemany conegut com a "C.F.Gaertn." o "Gaertner fils"
 Christian Gärtner (1705–1782), astrònom del qual deriven:
 Gärtner (cràter), de la Lluna
 132445 Gaertner, un asteroide
 Joseph Gaertner (1732–1791), botànic alemany conegut com a "Gaertn."
 Friedrich von Gärtner (1791–1847), arquitecte
 Gottfried Gaertner (1754-1825), botànic alemany conegut com a "G. Gaertn."
 Friedrich Gärtner (1824-1905), pintor
 Gustav Gärtner (1855–1937), patòleg
 Carl Gaertner (1898–1952), artista
 Belva Gaertner (1885–1965), cantant de cabaret
 Georg Gärtner (1920–2013), soldat alemany
 Hildesuse Gärtner (born 1923), esquiador alpí
 Bertil Gärtner (1924-2009), bisbe luterà de Gothenburg
 Claus Theo Gärtner (nascut el 1943), actor